Ри () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Байё. Население кантона на 2006 год составляло 11 644 человек.

Код INSEE кантона 1428. Всего в кантон Ри входило 25 коммун, из них главной коммуной являлась Ри.

Коммуны кантона 

Арроманш-ле-Бен — население 602 чел.
Анель — население 589 чел.
Банвиль — население 612 чел.
Базанвиль — население 145 чел.
Коломбье-сюр-Сёль — население 164 чел.
Ком — население 411 чел.
Крепон — население 209 чел.
Эске-сюр-Сёль — население 345 чел.
Грей-сюр-Мер — население 644 чел.
Ле-Мануар — население 198 чел.
Лонг-сюр-Мер — население 686 чел.
Маньи-ан-Бессен — население 135 чел.
Манвьё — население 112 чел.
Мёвен — население 142 чел.
Пор-ан-Бессен-Юппен — население 1958 чел.
Ри — население 474 чел.
Сен-Ком-де-Френе — население 219 чел.
Сент-Круа-сюр-Мер — население 220 чел.
Соммервьё — население 967 чел.
Тьерсвиль — население 159 чел.
Траси-сюр-Мер — население 308 чел.
Во-сюр-Ор — население 305 чел.
Вер-сюр-Мер — население 1508 чел.
Вьен-ан-Бессен — население 247 чел.
Вилье-ле-Сек — население 285 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос